Dietmar Eifler ist der Name folgender Personen:

* Dietmar Eifler (Werkstoffwissenschaftler) (* 1949), deutscher Werkstoffwissenschaftler
 Dietmar Eifler (Politiker) (* 1955), deutscher Politiker (CDU), MdL Mecklenburg-Vorpommern